Mittrowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ernst von Mittrowsky (1735–1813) k. k. Kämmerer und Generalmajor
 Anton Friedrich Mittrowsky von Mittrowitz und Nemischl (1770–1842), Gouverneur von Mähren und Schlesien, Oberster Kanzler
 Ernst Mathias von Mittrowsky (1676–1748), mährischer Adliger, Gutsbesitzer und Landeshauptmann von Troppau
 Johann Baptist von Mittrowsky (1736–1811), österreichischer Staatsmann und Jurist